Rozes kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Rozès, departementet Gers i regionen Occitanien,

Italien 

 Rozes (berg i Italien), Veneto, Provincia di Belluno, 

Robotskapade Italienförgreningar